Dzsalál ad-Dín tatár kán
 Dzsalál ad-Dín hvárezmi sah